Мю́рдаль — фамилия.

Известные носители:
 Мюрдаль, Альва (1902—1986) — шведский дипломат, политик и социолог; лауреат Нобелевской премии мира 1982 года. Жена Гуннара Мюрдаля.
 Мюрдаль, Гуннар (1898—1987) — шведский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года. Муж Альвы Мюрдаль.
 Мюрдаль, Ян (1927—2020) — шведский журналист, писатель и политический деятель; сын Гуннара и Альвы Мюрдаль.